Música de Corea hace referencia a varios artículos:

 Música de Corea, sobre la cultura musical de la península coreana y su historia.
 Música de Corea del Norte, sobre la música de la República Popular Democrática de Corea.
Música de Corea del Sur, acerca de la música de la República de Corea, incluyendo el K-pop.